Єрева́нська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Єреван, столиці Вірменії.

 Єреванська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Єреванська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Єреванська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Єреванська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці